L'épreuve d'épée féminine par équipes aux Jeux olympiques d'été de 2020 devait se dérouler le  à la Makuhari Messe de Tokyo (Chiba), et a été reporté au .

Médaillés

Tableau

Finale 

La Corée du Sud et l'Estonie se livrent une finale serrée, décidée lors de l'ultime relais. Après une victoire estonienne lors du premier assaut, les Coréennes prennent l'avantage, mais sans jamais dépasser un avantage de trois touches, écart comblé lentement par les Estoniennes lors du  et du  relais, disputé entre les deux remplaçantes de leurs équipes respectives, entrées en jeu pour pouvoir obtenir une médaille avec leur équipe.

Lancées à égalité parfaite pour le dernier relais, la  mondiale en individuel Choi In-jeong, décevante lors de l'épreuve individuelle (battue dès le premier tour par Aizanat Murtazaeva) affronte une tireuse en pleine confiance, vainqueur, pour son pays, de la première médaille olympique en escrime en battant la même Murtazaeva : Katrina Lehis. Cette dernière prend rapidement un avantage de trois touches, défendu avec succès jusqu'au terme de l'assaut contre une adversaire lançant des attaques de plus en plus désespérées. Choi, déjà battue lors de ses deux premiers assauts, essuie un nouveau revers qui prive son équipe d'une médaille d'or, mais elle s'était toutefois montré à son avantage lors des victoires coréennes contre les États-Unis et la Chine.

Les Estoniennes, qualifiées grâce à l'absence d'équipe africaine dans le top 16 du classement mondial, ont su profiter de l'occasion. Après le bronze individuel de Katrina Lehis, la première médaille de son pays en escrime aux Jeux olympiques, l'Estonie s'offre par équipe sa première médaille d'or olympique en escrime, et la première du pays aux Jeux depuis Pékin 2008. Si l'Égypte,  au classement mondial, avait été classée une place plus haut, aucune de ces deux grandes premières n'eût été possible.

Matchs de classement

Liens externes 

 Résultats sur le site de la FIE
 Tableau sur le site des Jeux Olympiques

Notes et références 

Épée par équipes féminine